dragon – żołnierz formacji zwanej dragonią
 Dragon – załogowy statek kosmiczny firmy SpaceX
 Dragon – polski zespół muzyczny
 Dragon – magazyn przeznaczony dla graczy Dungeons & Dragons
 Dragon – rasa gołębia domowego
 Dragon – kolejka górska w parku rozrywki Energylandia w Zatorze
 Dragon – sportowy jacht balastowy

Zobacz też 

 ORP „Dragon” – krążownik polski z okresu II wojny światowej
 M47 Dragon – amerykański przenośny zestaw przeciwpancerny
 Newag Dragon – lokomotywa elektryczna produkowana przez Newag Gliwice
 smok